Piétrus ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Piétrus (* 1981), französischer Basketballspieler
 Mickaël Piétrus (* 1982), französischer Basketballspieler
 Illan Pietrus (* 2005), französischer Basketballspieler